Sablon ist der Name von 

 Jean Sablon (1906–1994), französischer Sänger
 Le Sablon, früher ein Ort bei, heute ein Stadtteil von Metz
 Sablon (Brüssel), eins der Quartiere im Zentrum von Brüssel
 und dort die Kirche Notre Dame du Sablon

Siehe auch:
 Sablons